Лађевац може бити:

 Лађевац (презиме)

или:
 Лађевац (Окучани), насељено мјесто у општини Окучани, Западна Славонија, Република Хрватска
 Горњи Лађевац, насељено мјесто града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Доњи Лађевац, насељено мјесто града Слуња, Кордун, Република Хрватска